Lukići este un sat din comuna Bar, Muntenegru. Conform datelor de la recensământul din 2003, localitatea nu are niciun locuitor (la recensământul din 1991 erau 12 locuitori).

Demografie

Referințe

Legături externe 
 Lukići (Bar) pe Wikimapia
 Lukići (Bar) Map — Satellite Images of Lukići (Bar) (Maplandia)

Localități din comuna Bar